Tomiyama bezeichnet:

 Tomiyama (Aichi), ein Ort in der japanischen Präfektur Aichi
 Tomiyama (Chiba), ein Ort in der japanischen Präfektur Chiba

Tomiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Haruo Tomiyama (1935–2016), japanischer Fotograf
 Hideaki Tomiyama (* 1957), japanischer Ringer
 Kei Tomiyama (1938–1995), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Shōgo Tomiyama (* 1952), japanischer Filmproduzent
 Takamitsu Tomiyama (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Tatsuyuki Tomiyama (* 1982), japanischer Fußballspieler